Кабиле може да се отнася за:
 Кабиле, село в България, област Ямбол, община Тунджа
 Кабиле (древен град), археологически резерват в България край с. Кабиле

Вижте също 
 Кабили (пояснение)
 Кабили - племе бербери в Алжир
 Кабилия – страната на кабилите
 кабилски език – език на кабилите